Le nom Patrick Côté peut faire référence à :
Patrick Côté (né en 1980), un pratiquant d'arts martiaux mixtes canadien ;
Patrick Côté (né en 1975), un joueur canadien de hockey sur glace.

Voir aussi